Molekulska formula -{C23H22O7}- se može odnositi na:

 Laktukopikrin
 Tefrozin